Bupleurum orbelicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Josef Velenovský. Bupleurum orbelicum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
orbelicum